Miejscowości w Polsce:
 Brodnia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew
 Brodnia-Kolonia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew
 Brodnia Dolna – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek
 Brodnia Górna – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek

Administracja w Polsce:
 Brodnia – dawna gromada w powiecie łaskim w Brodni Górnej lub Brodni Dolnej

Cieki w Polsce:
 Brodnia – struga, dopływ Warty
 Brodnia – nazwa środkowego biegu Pichny

Przypisy